Ломар — власна назва.

Топоніми

Ломар — місто.

Ломар (Португалія) — парафія.